«Два дня» — название следующих фильмов:
 Два дня (фильм, 1927) — советский фильм Георгия Стабового
 Два дня (фильм, 2011) — российский фильм Авдотьи Смирновой